Ме́триенская во́лость (; устар. Ляудон-Одзенская волость) — одна из двадцати двух территориальных единиц Мадонского края Латвии. Административным центром волости является село Метриена.

География 
Территория волости занимает , располагаясь на Ерсикской равнине . Высшая точка — гора Озолкалнс (125 м), находится в юго-западной части волости.

На территории волости находится 7 озёр, крупнейшим из которых является является Куртавас.

История 
В 1935 году Метриенская волость входила в состав Мадонского уезда. Площадь волости равнялась 129,31 км², а население составляло 1790 человек (820 мужчин и 970 женщин).

Примечания

Ссылки